Man Down (englisch für Mann am Boden) steht für:

 Man Down (Lied), Lied von Rihanna (2011)
 Man Down (Fernsehserie), britische Fernsehserie (ab 2013) 
 Man Down (Film), US-amerikanischer Spielfilm von Dito Montiel (2015)